es una palabra japonesa que puede significar «huracán», aunque en este sentido generalmente es pronunciada como . Hayate se puede referir a:

Hayate (tren), un servicio de trenes en Japón.
Hayate (Dead or Alive), un luchador de la serie de videojuegos Dead or Alive.
Hayate Kirino, un personaje que aparece tanto en el manga como en el anime de Igano Kabamaru.
Hayate, un destructor de la Armada Imperial Japonesa, perteneciente a la Clase Asakaze.
Hayate. un destructor de la Armada Imperial Japonesa, perteneciente a la Clase Kamikaze.
Black Hayate, un perro que aparece en el anime Full Metal Alchemist.
Hayate no Gotoku!, conocido también como "Hayate, Mayordomo de Combate", es un manga creado por Kenjiro Hata publicado en el 2004 y adaptado al anime por el estudio SynergySP en el 2007.
 El Nakajima Ki-84, avión del Ejército Imperial Japonés llamado Hayate por los japoneses y Frank por los Aliados.
Hayate Liger, referido a un Zoid (máquina viviente (biorobot) con forma de animal) clase Liger, perteneciente a la serie de animación Zoids Genesis, que es la evolución del Zoid Murasame Liger. (SAURIO-CHILE)